Биц — многозначный термин.

Фамилия 
 Биц, Михаил Исаакович (род. 1946) — советский кинооператор.

Топоним 
 Биц — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

См. также 
 Битц, Зази